Spinners kan betekenen:
 Spinners (vlinders), een nachtvlinderfamilie
 de Amerikaanse soul/R&B-groep The Spinners
 bedienaars van het spinnewiel